Цей незручний момент () — французька кінокомедія 1977 року режисера Клода Беррі.
 Цей незручний момент () — французька кінокомедія 2015 року, реж. Жан-Франсуа Ріше.

 Ця незручна мить () — американська комедійна мелодрама 2014 року режисера і сценариста Тома Ґормікенаю.